Институт гражданских инженеров:

 Институт гражданских инженеров — в России.
  — в Великобритании.